Dimensions in Time (Dimensiones en el tiempo) es un especial televisivo benéfico emitido en 1993 que constituye un crossover entre la serie de ciencia ficción Doctor Who y la soap opera EastEnders, y que se emitió en dos partes el 26 y 27 de noviembre de 1993. Se filmó en los platós de EastEnders y en él aparecen varias estrellas del programa en esa época. Se produjo para Children in Need, cuatro años después de que Doctor Who fuera colocada en suspenso en 1989.

Argumento

Primera parte 
La Rani ha abierto un agujero en el tiempo, permitiéndole acceder a la línea temporal del Doctor. Usa esto para recorrer las vidas del Doctor, causando que este y sus acompañantes salte hacia atrás y adelante entre encarnaciones. Su intención es capturar todas las versiones del Doctor en un bucle temporal, atrapándole en el East End de Londres. Ya ha capturado al Primer y Segundo Doctor en su agujero en el tiempo. Esto provoca que el Cuarto Doctor mande un mensaje a las encarnaciones que quedan, avisándoles del plan de la Rani.

El Séptimo Doctor y Ace se muestran confusos cuando la TARDIS aterriza en Greenwich, cerca del Cutty Sark, por culpa del ataque de la Rani a la TARDIS. El Doctor encuentra un periódico que muestra que el año es 1973, pero antes de que pueda sacar más conclusiones, la Rani hace saltar el tiempo. Ace se encuentra en Albert Square en 1993 con el Sexto Doctor. El residente local Sanjay intenta vender a Ace algunas ropas nuevas de su puesto, y cuando su mujer Gita le dice al Sexto Doctor que va a causar sensación en 1994, la Rani hace saltar el tiempo otra vez.

El Tercer Doctor y Mel Bush aparecen tras el salto temporal, y preguntan a unas viejas Pauline Fowler y Karhy Beale que cuándo están. Cuando responden que es el año 2013, ocurre otro salto temporal. En 1973, Pauline y Kathy recuerdan el asesinato del presidente Kennedy, mientras Kathy se lo cuenta a un joven Ian Beale. Aparecen el Sexto Doctor y Susan Foreman, pero Susan se pregunta qué ha pasado con "su" Doctor, el Primer Doctor.

Tras otro salto temporal, Susan se convierte en Sarah Jane Smith y el Doctor pasa a ser del Sexto al Tercero. Comienzan a atar cabos de qué les está pasando, pero entonces la Rani en el siguiente salto temporal deja sueltos su jauría de especímenes, incluyendo un Cyberman, Fifi (de The Happiness Patrol), un Demonio Marino, un Ogron y un Señor del Tiempo de Gallifrey. En 1993, el Quinto Doctor, Nyssa y Peri son atacados por ellos, y después de que intenten avisar a Pat Butcher del peligro, la Rani les detiene fuera del Queen Vic...

Segunda parte 

Después de que el Quinto Doctor cambie al Tercero con Liz Shaw, con la Rani controlando la mente de Liz, Mandy Shalter intenta detener a la Rani. Mike Yates, de UNIT aparece con Bessie para salvar al Tercer Doctor y llevarle hasta el Brigadier que está esperándole.

Tras otro salto temporal, el Doctor cambia al Sexto y después de decirle adiós al Brigadier, el tiempo salta otra vez. En 1993, en The Arches, Phil y Grant Mitchell encuentran a Romana buscando al Doctor, pero la dirigen hacia el Dr. Legg, y mientras Romana pasa de largo del Queen Vic, la Rani la captura en frente de Frank Butcher.

De vuelta en 1973, el Tercer Doctor explica a Victoria Waterfield quién era la Rani y piensa que está perdiendo el control, mientras regresan a la TARDIS.

Después de que el Séptimo Doctor aterrice la TARDIS en 1993, Leela escapa de la Rani tras ser clonada en la forma de Romana. Esto provoca que el cerebro de un Señor del Tiempo quede impreso en la computadora dentro de la TARDIS de la Rani, lo que le da al Séptimo Doctor, Ace y K-9 el tiempo necesario para construir un dispositivo para detenerlo, mandando a la Rani dentro del túnel temporal donde había atrapado al Primer y Segundo Doctor y liberando a los demás Doctores del bucle. Mientras el Séptimo Doctor y Ace se marchan en la TARDIS, el Doctor remarca: "Ciertamente, es difícil librarse de mi - quiero decir, de nosotros".

Notas del reparto 

 Tom Baker volvió a interpretar al Cuarto Doctor en televisión por primera vez desde que dejó el papel 12 años antes, aunque había grabado escenas para el lanzamiento en video de la incompleta Shada un año antes.
 Esta fue la última aparición de Jon Pertwee como el Tercer Doctor, y la última de Caroline John como Liz Shaw en televisión. Hasta la fecha, también marca las últimas apariciones en pantalla de Colin Baker como el Sexto Doctor y de Tom Baker como el Cuarto. Sylvester McCoy volvería como el Séptimo Doctor tres años más tarde en Doctor Who: La película, mientras Peter Davison lo haría 14 años más tarde en Time Crash otro especial benéfico para Children in Need.
 En febrero de 1993, Sophie Aldred había aparecido en un doble episodio en EastEnders como Suzi. Ella aparece en Dimensions in Time como Ace, su personaje de Doctor Who y última acompañante de la serie clásica.
 Esta fue la única vez que Nicholas Courtney y su personaje del Brigadier aparecieron con el Sexto Doctor en televisión. También fue su último encuentro con cualquier encarnación del Doctor. Su última aparición en el papel sería en The Sarah Jane Adventures, en el serial Enemy of the Bane, en 2008.

Producción 

 The Dimensions Of Time y 3-Dimensions Of Time eran los títulos provisionales de la historia. David Roden logró convencer al productor John Nathan-Turner de que no usara ninguno de ellos, y así se quedó en Dimensions in Time.
 En un borrador del guion, el Séptimo Doctor conocía al Brigadier cuando iba a una reunión de UNIT, y se veían envueltos en una batalla con una nave espacial estrellada llena de Cybermen. Ese guion se titulaba Destination: Holocaust y mostraba al Séptimo Doctor y al Brigadier atrapados en una iglesia en llamas intentando luchar contra hordas de Cybermen dañados. Esta idea original, escrita por David Roden, fue vetada por Nathan-Turner después de que quedó claro que Children in Need quería que la historia se enlazara con EastEnders. A pesar de que a Nathan-Turner le encantaba el guion, también tenía preocupaciones por los costos, que habrían requerido largas escenas nocturnas y un presupuesto más grande para efectos especiales.
 Al parecer, Nathan-Turner se aproximó a Anthony Ainley para que interpretara a El Amo en esta historia corta, pero lo rechazó. Ainley sin embargo negó firmemente esto, insistiendo en que si le hubieran preguntado, no hubiera tenido dudas en participar. Nathan-Turner también se acercó a Michael Gough para que apareciera como el Juguetero Celestial, y de nuevo sufrió un rechazo. Finalmente se le preguntó a Kate O'Mara si querría volver como la Rani, y ella aceptó dispuesta. A O'Mara se le unió Sam West, que interpretaba a su compinche Cyrian (nombre que venía del actor que querían originalmente, Sir Ian McKellen).
 El especial fue uno de los pocos programas que la BBC produjo en 3D en la época, usando un sistema de 3D desarrollado por el inventor americano Terry D. Beard que hacía uso del efecto Pulfrich. La tecnología requería unas gafas con un cristal oscuro y otro transparente, que se vendieron en tiendas y cuyos beneficios se destinaron a Children in Need.
 Se suponía que los Daleks aparecerían también, pero su escena se retiró después de una disputa con su creador Terry Nation por sus honorarios, y no se llegó a rodar. Todos los actores y equipo trabajaron gratis, con la única condición de que el programa nunca se repetiría o vendería en video para obtener beneficios. El segmento de los Daleks habría visto a Peter Davison enfrentándose a ellos en las calles que aparecían en el serial de 1984 Resurrection of the Daleks.

Emisión 
 La primera parte se emitió como parte de la telemaratón Children in Need de 1993.
 Al final de la primera parte, se pidió a los espectadores que llamaran por teléfono y votaran qué personaje de EastEnders salvaría al Doctor al principio de la segunda parte. Les dieron a elegir entre Big Ron y Mandy Salter, y así se rodaron dos versiones de la escena. El dinero recaudado con las llamadas fue a Children in Need. El resultado se anunció antes de la emisión de la segunda parte. Mandy ganó con el 56% de los votos.
 La segunda parte se emitió como parte del popular programa británico Noel's House Party. Noel Edmonds, presentador del programa, pidió que se cortaran varios momentos clave por razones del tiempo, lo que provocó que se perdiera todo el sentido narrativo de la historia.
 Dimensions in Time tuvo una audiencia de 13,8 millones de espectadores la primera parte y 13,6 millones la segunda, convirtiéndoles en dos de los episodios más vistos de Doctor Who. La audiencia individual más alta de todos los tiempos la tiene la cuarta parte de City of Death, con 16,1 millones de espectadores.

Referencias 

Episodios de Doctor Who del Séptimo Doctor
Episodios de televisión de 1993